Miejscowości w USA:
 Grand Meadow – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
Gminy w USA:
 Grand Meadow (ang. Grand Meadow Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Grand Meadow (ang. Grand Meadow Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Grand Meadow (ang. Grand Meadow Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Grand Meadow (ang. Grand Meadow Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha